Поэтический реализм — многозначный термин в искусстве, который может обозначать:

 Поэтический реализм () — художественное направление во французском кинематографе второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов.
 Поэтический реализм (в литературе) — художественное направление в литературе Германии второй половины XIX века.